La Feuillie puede referirse a: 

 La Feuillie, comuna de Mancha (Francia).
 La Feuillie, comuna de Sena Marítimo (Francia).